Тальман может означать:

 Тальман () — спикер Риксдага (парламента Швеции).
 Тальман — должностное лицо, ведущее подсчет груза при погрузке на судно и выгрузке с него.

Персоналии 
 Тальман, Израиль Моисеевич (1895 — 1965) — cоветский хирург-уролог, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы.
 Тальман, Сандра (род. 1992) — швейцарская хоккеистка.

См. также 
 Талман